Szó fogalma a nyelvészetben
 Szó fogalma a matematikai logikában és a formális nyelvek elméletében
 Szó fogalma az informatikában
 Szó fogalma a zenében
 Szo, japán kana